The Servant (engl. der Diener) ist die Bezeichnung

 eines Films von Joseph Losey aus dem Jahre 1963, siehe Der Diener (1963).

 einer Band, die sich nach dem Film benannt hat, siehe The Servant (Band).